Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2018 — 20-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат пройшов у двох російських містах Челябінськ та Магнітогорськ. Свій четвертий титул чемпіонів світу здобули хокеїсти збірної Фінляндії.

Топ-дивізіон

Регламент змагань 
Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За правилами перші чотири команди з кожної групи потрапляють у чвертьфінал. В 1/4 фіналу переможець однієї з груп грає проти 4-ї команди з іншої групи, 2-га команда — проти 3-ї і т. д. Команди, що посіли останні місця у своїх групах проводять серію поєдинків до двох перемог. Збірна, котра зазнала двох поразок залишає елітний дивізіон.

Команди-учасниці

Попередній раунд 

Група А

Група В

Серія на вибування 

Збірна Швейцарії виграла серію 2:0 та лишилась в Топ-дивізіоні на наступний чемпіонат.

Плей-оф

Статистика

Найкращі бомбардири 

 Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

 ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; КД = кидки; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Улоф Ліндбом
Найкращий захисник:  Адам Боквіст
Найкращий нападник:  Джек Г'юз
Найцінніший гравець (MVP):  Джек Г'юз
Джерело: IIHF.com</small>

Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Улоф Ліндбом
Захисники:  Кемерон Йорк —  Антон Малишев
Нападники:  Джек Г'юз —  Олівер Вальстром —  Ніклас Нордгрен
Джерело: IIHF.com</small>

Підсумкова таблиця

Дивізіон І

Група А 
Матчі пройшли в Ризі (Латвія) з 2 по 8 квітня 2018.

Група В 
Матчі пройшли в Києві (Україна) з 14 по 20 квітня 2018.

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі пройшли в Таллінні (Естонія) з 1 по 7 квітня 2018.

Група В 
Матчі пройшли в Загребі (Хорватія) з 24 по 30 березня 2018.

Дивізіон ІІІ

Група А 
Матчі пройшли 26 березня — 1 квітня 2018 в Ерзурум (Туреччина).

Група В 
Матчі пройшли 26 — 28 квітня 2018 в Квінстаун (Нова Зеландія).

Примітки

Посилання 
 iihf.com 

2018 у хокеї з шайбою
Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)